1-й чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении прошёл 6—8 марта 1987 года на арене «Хузер Доум» в американском Индианаполисе. Турнир был учреждён Международной ассоциацией легкоатлетических федераций после успеха Всемирных легкоатлетических игр в помещении, состоявшихся 2 годами ранее в Париже.

В соревнованиях приняли участие 402 атлета из 84 стран мира. Соревновательная программа осталась без изменений по сравнению с играми 1985 года — 24 дисциплины (13 у мужчин и 11 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | AR — рекорд континента | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

 Канадский спринтер Бен Джонсон, выигравший финал в беге на 60 метров с новым мировым рекордом 6,41, был лишён титула спустя более чем 2 года. 5 сентября 1989 года Совет ИААФ, приняв во внимание признание самого Джонсона о применении им анаболических стероидов с 1981 года (сделанное в рамках расследования допинг-скандала на Олимпийских играх 1988 года), аннулировала все его рекорды и завоёванные титулы.

Женщины 

 5 сентября 1989 года Совет ИААФ принял решение об аннулировании результатов ряда канадских легкоатлетов высокого класса, признавшихся в употреблении запрещённых препаратов. Среди них оказалась и бегунья на спринтерские дистанции Анджела Исаенко. Она была лишена серебряной медали чемпионата мира в помещении — 1987 в беге на 60 метров, завоёванной с результатом 7,08.

Медальный зачёт 
Медали в 24 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 23 стран-участниц.

См. также 
 Всемирные легкоатлетические игры в помещении 1985

Примечания

Ссылки 
 

1987
Март 1987 года
Международные спортивные соревнования в Индианаполисе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Чемпионаты мира в США